Talmadge – comune nella contea di Washington, Maine, Stati Uniti d'America

Persone 
 Constance Talmadge – attrice statunitense dell'epoca del muto
 Natalie Talmadge – attrice statunitense
 Norma Talmadge – attrice e produttrice cinematografica statunitense dell'epoca del muto